Limerick může označovat:
 Limerick – irské město na západě země
 Hrabství Limerick – irské hrabství na západě země
 Limerick FC – fotbalový klub

podobné
 Limerik – typ básně